winget steht für:
 Windows Package Manager, auch winget genannt, ein Paketmanager von Microsoft für Windows 10

Winget ist ein Familienname:
 Larry Winget (* 1952), ein US-amerikanischer Autor und Vortragsredner